Paladio o Palladio, del latín Palladius, hace referencia a varios artículos:

Elemento químico
 Paladio
 Paladio (II), estado de oxidación
 Paladio (IV), estado de oxidación

Mitología 
 Paladio (mitología), estatua de madera de Troya,

Personas 
 Andrea Palladio, arquitecto italiano del .
 Rutilio Tauro Emiliano Paladio, escritor romano del .
 Paladio de Galacia (ca. 365 - 420/430), monje y obispo autor de la Historia lausíaca.
 Paladio de Ratiaria, obispo del  de esta antigua población, en la actual Bulgaria.

Santos 
 San Paladio de Auxerre (f. 658), obispo, celebrado el 10 de abril;
 San Paladio de Escocia (f. 432), obispo, celebrado el 6 de julio;
 San Paladio de Saintes (f. 596), obispo, celebrado el 7 de octubre.